Karl Mauss
 Marcel Mauss

Zobacz też: Maus